Сэндис () — многозначный термин.

Фамилия или титул 
 Сэндис, Джордж (1578—1644) — английский путешественник, колонист, писатель, поэт, переводчик.
 Барон Сэндис — аристократический титул, созданный трижды в британской истории.
 Сэндис, Энтони Фредерик Огастас (1829—1904) — английский живописец-прерафаэлит, иллюстратор и рисовальщик.

Топоним 
 Сэндис — один из девяти округов Бермуд.

См. также